Salsa de cacahuate, cacahuete o maní puede hacer referencia a diferentes preparaciones de diferentes culturas:
 Encacahuatado, plato mexicano.
 Salsa de cacahuete, plato africano.
 Salsa satay, condimento chino, indonesio y malayo.

Platos con maní